29. Prvački trofej se održao 2007. godine.

Mjesto i vrijeme održavanja 
Održao se od 29. studenog do 9. prosinca 2007. u malezijskom gradu Kuala Lumpuru, na Malezijskom nacionalnom stadionu, u predgrađu Bukit Jalil.

Izvorno je domaćinom trebao biti pakistanski grad Lahore, no zbog napete sigurnosne situacije u Pakistanu i s time povezanih odustajanja od natjecanja nekolicine sudionice, FIH je odlučila premjestiti događaj i dati domaćinstvo Maleziji.

Natjecateljski sustav 
Igralo se po jednostrukom ligaškom sustavu. Za pobjedu se dobivalo 3 boda, za neriješeno 1 bod, a za poraz nijedan bod. 

Nakon ligaškog dijela, igralo se za poredak. Prvi i drugi na ljestvici su doigravali za zlatno odličje, treći i četvrti za brončano odličje, a peti i šesti na ljestvici za 5. i 6. mjesto, a 7. i 8. za 7. mjesto. 8. je ispadao u niži natjecateljski razred.

Sudionici 
Sudionike se odredilo prema rezultatima Svjetskog kupa u hokeju na travi 2006. u Njemačkoj, prema kriterijima:
 Australija (olimpijski pobjednik 2004.)
 Njemačka (svj. prvak 2006.)
 J. Koreja (4. na SP-u 2006.)
 Nizozemska (branitelj naslova)
 Pakistan (izvorno predviđeni domaćin)
 Španjolska (brončani sa SP-a 2006.)
 Malezija (domaćin)
 Uj. Kraljevstvo (pozivnicom)

Sastavi

Australija 
Trener: Barry Dancer

Njemačka 
Trener: Markus Weise

Uj. Kraljevstvo 
Trener: Jason Lee

Južna Koreja 
Trener: Cho Myung-Jun

Malezija 
Trener: Sarjit Singh

Nizozemska 
Trener: Roelant Oltmans

Pakistan 
Trener: Manzoorul Hasan

Španjolska 
Trener: Maurits Hendriks

Rezultati prvog dijela natjecanja

Poredak nakon prvog dijela natjecanja 

  1.  Njemačka          7      5     1     1     (21:14)      16
 
  2.  Australija        7      4     1     2     (15: 8)      13
  
  3.  Nizozemska        7      3     3     1     (22:17)      12
  
  4.  J. Koreja         7      3     3     1     (18:13)      12
  
  5.  Španjolska        7      3     2     2     (21:15)      11
  
  6.  Uj. Kraljevstvo   7      2     1     4     ( 9:18)       7
  
  7.  Pakistan          7      1     2     4     (12:20)       5
  
  8.  Malezija          7      0     1     6     (11:23)       1

Doigravanje 
za 7. mjesto

za 5. mjesto

za brončano odličje

za zlatno odličje

Završni poredak 

 uračunati naslovi osvojeni kao SR Njemačka

Najbolji sudionici

Izvori i reference

Vanjske poveznice 
 Službene stranice 
 FIH-ove stranice
 DHB o ovome natjecanju

2007.
2007